Крыска — личинка некоторых видов мух-журчалок, в частности пчеловидки обыкновенной.

Описание 
Крыска длиной до 30 мм имеет 10−12 миллиметровую дыхательную трубку (живя в водоёмах, личинка дышит воздухом), напоминающую длинный хвост, потому и получила такое название.

Экология 
Крыска живёт и развивается в загрязнённых органическими веществами водоёмах с чёрным илом и сильным запахом сероводорода.

Инфицирование крыской 
Крыски обыкновенной пчеловидки иногда вызывают специфическую паразитарную болезнь — эристалёз, который может протекать бессимптомно.

Примечания

Ссылки 

 Двукрылые Отряд Diptera

Eristalinae
Личинки